Парквуд има више значења:
 Парквуд (Вашингтон)
 Парквуд (Калифорнија)